Лем () — река в Англии.
 Лём — река в России.